Schleichert ist der Familienname folgender Personen:

 Gertraud Schleichert, früherer Name von Traude Veran
 Hubert Schleichert (1935–2020), österreichischer Philosoph
 Silke Schleichert (* 1970), deutsche Basketballspielerin